Пеша:
 Пеша — итальянский город региона Тосканы в провинции Пистойя.

 Пеша (река) — река в Калязинском районе Тверской области.

Фамилия 
 Пеша, Клаудио (Claudio Pescia) (род. 1963) — швейцарский и итальянский кёрлингист, тренер.

Другое 

 Пеша-Фьозентина — населённый пункт в Италии
 Пеша-Романа — населённый пункт в Италии

 Пеша-ди-Пеша (it) — река в Италии, провинция Пистойя.

Пёша
 Пёша — река в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

См. также 
 Верхняя Пёша
 Нижняя Пёша